Kedungtuban kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungtuban, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Kedungtuban, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar